Résultats détaillés de l'édition 1982 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 21 juin au .

Faits marquants 
En l'absence de Björn Borg et Ivan Lendl, Jimmy Connors remporte son deuxième et dernier titre à Wimbledon, huit ans après son premier succès en 1974. Il bat en finale le tenant du titre et numéro un mondial John McEnroe, en cinq sets très accrochés.

Dans le tableau féminin, l'Américaine Chris Evert perd elle aussi son titre en finale face à sa grande rivale Martina Navrátilová, qui remporte là son troisième Wimbledon après 1978 et 1979. Le tournoi est marqué par l'accession en demi finale de Billie Jean King, qui à l'âge de 40 ans, bat la numéro trois mondiale Tracy Austin et résiste pendant trois sets à Evert avant de s'incliner.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1982 de l'ATP
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1982
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 1982
Tennis en juin 1982
Tennis en juillet 1982